Herrarnas +100 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes den 20 augusti 2004 i Aten i mässhallen Ano Liosia Olympic Hall.

Medaljörer

Resultat

Inledande omgång
Eftersom det fanns fler än 32 tävlande, så hölls en inledande omgång för att eliminera så att antalet tävlande blev 32.
  besegrade

Huvudturnering

Återkval

Referenser

Externa länkar 
Yahoo! Sports Aten 2004, resultat

Judo vid olympiska sommarspelen 2004